Компьютерная стратегическая игра
 Экономические стратегии (журнал) — журнал ИНЭС («ЭС»)